|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2016 vond plaats van 9 tot en met 15 mei 2016 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 73e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Rome 2016. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 24 speelsters uit de top 30 deel.

Titelhoudster Maria Sjarapova kon haar titel niet komen verdedigen, wegens haar voorlopige schorsing.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar ongeplaatste landgenote Madison Keys in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Williams wist voor de vierde keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar 70e WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Yanina Wickmayer strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens, die zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel had moeten veroveren, verloor eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Kristina Mladenovic hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Babos speelde samen met Jaroslava Sjvedova – zij waren als derde geplaatst, en bereikten de kwartfinale. Mladenovic en haar landgenote Caroline Garcia waren het vijfde reekshoofd – ook zij werden in de kwartfinale uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zevende geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun veertiende gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Indiase Mirza 23.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden – zij bereikten de tweede ronde. De andere Nederlandse, Michaëlla Krajicek, strandde, met de Tsjechische Barbora Strýcová aan haar zijde, in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema ITF
  Toernooischema WTA

Rome 2016
Rome